Первый дивизион Профессиональной лиги 2013/2014 — 5-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 1 сентября 2013 года и закончился 7 июня 2014 года.

Группа A

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Группа B

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2013/2014
Италия
Футбол в Италии в 2013 году
Футбол в Италии в 2014 году